

Gastronomia 
 Pane – alimento

Musica 
 Pane – gruppo musicale italiano

Persone 
 Alessandro Pane (1967) – allenatore ed ex calciatore italiano
 Gina Pane (1939-1990) – artista francese
 Giulio Pane (1940) – architetto e storico dell'architettura italiano
 Michele Pane (1876-1953) – poeta italiano naturalizzato statunitense
 Roberto Pane (1897-1987) – storico dell'architettura e architetto italiano
 Tullio Pane detto Panino (1930-2001) – cantante italiano

Altro 
 Il pane – documentario del 1959 di Manoel de Oliveira

Pagine correlate
 Pani
 Panne